Lettország miután 1918-ban kivált az Orosz Birodalomból, képviseltette magát az 1924-es téli és nyári játékokon. Négy nyári és három téli olimpiai részvétel után, 1940-ben a Szovjetunió elfoglalta az országot, és függetlenségének újbóli megszerzéséig, 1991-ig a lett sportolók a szovjet csapatban szerepeltek a játékokon. Az 1992. évi téli olimpiai játékoktól kezdődően, amikor Lettország már újból saját csapattal volt jelen, valamennyi téli és nyári játékon képviseltette magát az ország.

A lett sportolók eddig 23 érmet nyertek a nyári és hármat a téli játékokon.

A Lett Olimpiai Bizottság 1922-ben alakult meg, a NOB 1991-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Aldons Vrublevskis.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 A Szovjetunió az olimpiai játékokon

 
Nemzetek az olimpiai játékokon